Rosius ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Rosius (1598–1676), deutscher Astronom, Mathematiker, Lehrer und Theologe
 Petrus Domenicus Rosius à Porta (1734–1806), Schweizer reformierter Geistlicher und Kirchenhistoriker
 Rani Rosius (* 2000), belgische Sprinterin

Siehe auch:
 Rosius Regulus, römischer Politiker, Suffektkonsul im Jahr 69
 Rossius